Bartlett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Mountain (Arizona)
 Bartlett Mountain (Colorado)
 Bartlett Mountain (Kalifornien)
 Bartlett Mountain (Maine)
 Bartlett Mountain (Montana)
 Bartlett Mountain (New York)
 Bartlett Mountain (North Carolina)
 Bartlett Mountain (Oregon)
 Bartlett Mountain (Pennsylvania)
 Bartlett Mountain (Vermont)